

Architettura
 Casa Berri-Meregalli – edificio in via Barozzi a Milano
 Casa Berri-Meregalli – edificio in via Mozart a Milano
 Palazzo Berri-Meregalli – edificio in via Cappuccini a Milano

Persone
 Francesco Meregalli – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Giovanni Meregalli – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Guido Meregalli – pilota automobilistico italiano.
 Massimo Meregalli – pilota motociclistico italiano